Toponímia:
 Salamanca, ciutat espanyola, capital de la província homònima
 Salamanca (Hobart), barri de Hobart, capital de Tasmània (Austràlia)
 Salamanca (Madrid), districte del municipi de Madrid
 Salamanca (Nova York)
 Província de Salamanca, província espanyola al sud-oest de Castella i Lleó
 Salamanca (Xile), ciutat i comuna xilena a la província de Choapa (Regió de Coquimbo)
 Biografies:
 Amaia Salamanca (Madrid, 1986), actriu espanyola
 Artur Pomar Salamanca (Palma, 1931 - Barcelona, 2016), jugador d'escacs mallorquí
 Cristóbal de Salamanca (Àvila, ? - Tortosa, 1592), escultor
 Manuel de Salamanca Negrete (Burgos, 1831 - L'Havana, 1890), militar i polític espanyol
 Óscar Salamanca Sanz (Valladolid, 1973), futbolista castellà que juga de migcampista
 Miscel·lània:
 Unión Deportiva Salamanca, club de futbol espanyol de la ciutat de Salamanca, Castella i Lleó
 El estudiante de Salamanca, poema narratiu de José de Espronceda
 Concòrdia de Salamanca, acord del 1505 per al govern de Castella després de la mort d'Isabel la Catòlica
 Universitat de Salamanca